

Anno 
 173 o 173 a.C.

Codici 
 173  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint Clotilde sull'isola di Réunion

Matematica 
 173 – numero